Les whatcheeridés (Whatcheeriidae) forment une famille éteinte de stégocéphales apparentés aux ancêtres des tétrapodes et ayant vécu durant le début du Carbonifère (Mississippien), entre  avant notre ère. Des fossiles d'éventuel whatcheeriidés ont été trouvés dans la localité de Red Hill en Pennsylvanie. Si ces restes proviennent de whatcheeriidés, ils étendraient  alors la date d'apparition de la famille au Dévonien supérieur et suggèrent que des tétrapodes avancés peuvent avoir vécu aux côtés de stégocéphales primitifs comme Hynerpeton et Densignathus. Ils impliquent également qu'une très  de whatcheeriidés aurait vécu durant la lacune de Romer, une période du Carbonifère inférieur manifestement dépourvue de restes de tétrapodes.

Classification 
Actuellement, en utilisant la taxonomie cladistique moderne, Whatcheeriidae n'est pas placé au sein des amphibiens ou dans toute autre classe, mais simplement au sein des proto-tétrapodes. L'analyse ci-dessous est été menée par Swartz en 2012, montrant la relation de whatcheeriidés avec d'autres stégocéphales :

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Stegocephalia
 Pederpes
 Whatcheeria
 Tetrapoda

Liens externes 

Stegocephalia
Taxon fossile décrit en 2002